Rak může být:

vodní korýš
 raci, infrařád korýšů z čeledí rakovití (Astacidae) a z čeledí Cambaridae a Parastacidae 
 rod rak (Astacus) (čeleď Astacidae)
 Rak říční (Astacus astacus)
 Rak bahenní (Astacus leptodactylus)
 rod rak (Pacifastacus) (čeleď Astacidae)
 Rak signální (Pacifastacus leniusculus)
 rod rak (Austropotamobius) (čeleď Astacidae)
 Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)
 rod rak (Orconectes) (čeleď Cambaridae)
 Rak pruhovaný (Orconectes limosus)

 další přírodovědná použití 
 Souhvězdí Raka 
 Obratník Raka – významná rovnoběžka na severní polokouli
 Rak (znamení) – znamení zvěrokruhu 
 rakovina, nemoc (zastarale)

místní název
 Rak (přítok Lublaňky) – zdrojnice řeky Lublaňky
 Rak (Polsko) – polská vesnice v Kujavsko-pomořském vojvodství

příjmení osob
 Rak (příjmení)

fikce
 Rak (postava) – mytický tvor ze země Oz v knize spisovatele L. Franka Bauma

vojenství
 M120 Rak – polský samohybný minomet

Související články 
 Raková

Externí odkazy